Чемпионат России по регби 1995 года проводился с 27 апреля по 25 сентября. Чемпионом в третий раз стал клуб «Красный Яр».

Формат турнира 
Турнир проводился по круговой системе в 3 круга, чтобы разыграть чемпионство и медали.

Чемпионат

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1995 год в регби
Чемпионаты России в 1995 году